Zaki è una delle aree a governo locale (local government areas) in cui è suddiviso lo Stato di Bauchi, nella Repubblica Federale della Nigeria.Si estende su una superficie di 1.436 km² e conta una popolazione di 191.457 abitanti.

Note

Local government area dello stato di Bauchi